Subramaniam ist der Familienname folgender Personen:

 C. Subramaniam (1910–2000), indischer Politiker
 Kunanlan Subramaniam (* 1986), malaysischer Fußballspieler
 L. Subramaniam (* 1947), indischer Violinist und Komponist
 Markus Subramaniam (* 1986), deutscher Schauspieler
 Palani Subramania Pillai (1908–1962), indischer Mridangam­spieler der Karnatischen Musik
 Ramasamy Subramaniam (1939–2022), malaysischer Leichtathlet
 Sivasangari Subramaniam (* 1999), malaysische Squashspielerin

Siehe auch:
 Subramanian
 Subramanyan
 Subramanya
 Subrahmanyan Chandrasekhar